Ги́блин () — английская фамилия, особенно распространена в австралийском штате Тасмания.

Фамилия
  — влиятельная семья, одни из первых поселенцев Земли Ван-Димена (ныне — Тасмания). Известные представители семьи:
  (1817—1884) — банкир и игрок в крикет.
  (1872—1951) — статистик и экономист.
  (1840—1887) —  (1878—1884).
 Прочие Гиблины:
  (род. 1950) — австралийская актриса кино и телевидения.
  (род. 1963) — британская скульптор.
  (род. 1943) — английский математик.
  (род. 1947) — американский политик.

Второе имя
 Морис Джон Гиблин Джонстон (род. 1963) — шотландский футболист.

См. также
 Гиблин-Пик — гора Тасмании (Австралия).
  — малая планета.